За́йцев — російське прізвище.

Відомі носії:

А-Б 
 Зайцев Анатолій Григорович — Герой Росії.
 Зайцев Анатолій Олексійович (* 1943) — майстер спорту СРСР міжнародного класу з велосипедного спорту, заслужений тренер УРСР
 Зайцев Антон Харитонович — ієрей старообрядницької православної церкви, організатор релігійної старообрядницької роботи в місті Алма-Ата (Казахстан), двічі репресований.
 Зайцев Андрій Леонідович — командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї спеціального призначення, кавалер ордена «За мужність» І ступеня.
 Зайцев Андрій Сергійович — Герой Росії.
 Зайцев Аркадій Олександрович (1995—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Зайцев Борис Миколайович (1921 — 1983) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Борис Петрович — історик, фахівець в галузі спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук (1969)
 Зайцев Борис Петрович (1925—2000) — оперний співак

В 
 Зайцев Валентин Олексійович (1922 — 1986) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 
 Зайцев Веніамін Леонідович (1923 — 1944) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Володимир Іванович (нар. 1958) — радянський і російський актор театру, кіно та дубляжу.
 Зайцев Володимир Олександрович — радянський генерал-лейтенант.
 Зайцев Володимир Миколайович (історик) — український історик.
 Зайцев Володимир Миколайович (хімік) — український хімік.
 Зайцев В'ячеслав Михайлович — радянський і російський художник-модельєр, живописець і графік
 Зайцев В'ячеслав Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г-З 
 Зайцев Генадій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Зайцев Григорій Назарович — Герой Соціалістичної Праці.
 Зайцев Дмитро Євгенович — радянський, білоруський кінооператор, кінорежисер, сценарист.
 Зайцев Дмитро Михайлович (1922 — 1980) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).
 Зайцев Дмитро Олександрович (1918 — 1944) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1941).

І-Н 
 Зайцев Іван Андрійович — повний кавалер ордена Слави.
 Зайцев Іван Григорович — повний кавалер ордена Слави.
 Зайцев Іван Дмитрович (1909 — 1993) — Герой Радянського Союзу (1945), генерал-лейтенант інженерних військ, Заслужений будівельник України, драматург.
 Зайцев Іван Кіндратович — російський і український художник-портретист.
 Зайцев Іван Миколайович (1923 — 1997) — Герой Радянського Союзу (1945), генерал-лейтенант ЗС СРСР.
 Зайцев Іван Петрович (1922 — 1963) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Зайцев Іван Степанович (1926 — 1945) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Іван Федорович (1913 — 1981) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Зайцев Кирило Андрійович (1987) — російський актор театру і кіно, режисер і продюсер.
 Зайцев Костянтин Володимирович (1976) — український академічний веслувальник, учасник Олімпійських ігор, чемпіон і призер чемпіонатів Європи.
 Зайцев Микита Ігорович (1991) — російський хокеїст.
 Зайцев Микола (1894) — інженер-хімік.
 Зайцев Микола Васильович (1908—1972) — режисер, театральний діяч, педагог, заслужений артист УРСР (1946).
 Зайцев Микола Володимирович (1977—2014) — майор Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Зайцев Микола Іванович (1917 — 1944) — радянський військово-морський льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Зайцев Микола Ілліч (1918 — 1995) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).
 Зайцев Микола Олександрович (1939—2018) — російський педагог-новатор. Розробник унікальних методик з навчання читання, математики, російської та англійської мов.
 Зайцев Микола Сергійович (1911 — 1971) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1946).
 Зайцев Микола Якович (1923 — 1997) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Михайло Митрофанович (1923 — 1997) — Генерал армії ЗС СРСР, Герой Радянського Союзу (1983).

О-Р 
 Зайцев Олег Дмитрович — український театральний діяч, режисер, театрознавець, музеєзнавець.
 Зайцев Олег Олексійович — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.
 Зайцев Олександр Михайлович — (1931—2009) — артист балету, балетмейстер, режисер. Заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України.
 Зайцев Олександр Михайлович — (1841—1910) — російський хімік-органік, член-кореспондент Петербурзької Академії наук.
 Зайцев Олександр Юрійович — український історик, доктор історичних наук, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету.
 Зайцев Олександр Андрійович (1911 — 1965) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1939)
 Зайцев Олександр Віталійович — полковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Зайцев Олексій Дмитрович (1914 — 1995) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Зайцев Павло Іванович (1986 — 1965) — український громадсько-політичний і культурний діяч.
 Зайцев Павло Михайлович (1923 — 1945) — Герой Радянського Союзу (1945).

С-Я 
 Зайцев Сергій Георгійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зайцев Сергій Ларіонович ( 1974) — український футболіст і тренер.
 Зайцев Степан Іванович ( 1908 — 1975) — радянський розвідник, генерал-майор.
 Зайцев Степан Харитонович ( 1918 — 1992) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Зайцев Юрій Дмитрович ( 1941) — український історик, кандидат історичних наук (1989).
 Зайцев Юрій Олександрович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Зайцев Юрій Костянтинович ( 1951) — радянський важкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Зайцев Юрій Федорович ( 1955) — радянський та російський режисер театру і телебачення.
 Зайцев Яків Павлович ( 1918 — 1973) — Герой Радянського Союзу (1944).

Див. також 
 Зайцева
 Зайцев, пали! Історія шоумена — кінофільм режисера Антона Барщевського, що вийшов на екрани в 2010.
 Зайцев +1 — російський комедійний телесеріал про життя студента-«ботаніка», що страждає роздвоєнням особистості.

Примітки 

Російські прізвища